El topónimo Lovington puede hacer referencia a tres lugares de Estados Unidos:

 Lovington, una villa en el estado de Illinois.
 Lovington, un municipio en el estado anterior. 
 Lovington, una ciudad en el estado de Nuevo México.